Droga krajowa B25 (Niemcy)
 Droga krajowa B25 (Austria)